Hasjiesj, een verdovend middel
Hashfunctie, een functie in de informatica
 Het hekje (Engels: hash): '#'
Hashtag